Die Abkürzung AXF steht für:
 einen Antennen-Koppler, als Mobilfunkzubehör
 Asian Express Airlines, ICAO
 Archive eXchange Format, ein offenes Content-Austausch-Container-Dateiformat, vorangetrieben von der Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE)

Als Dateiendung .axf kann es sich um ein Dateiformat für unterschiedliche Zwecke handeln:
 ArcPad der GIS-Firma ESRI
 Barcode- bzw. Belegleser der Schweizer Firma Axiome Alpha SA

AXF